Wereldkampioenschap dammen 1996 (match)
 Wereldkampioenschap dammen 1996/97 (toernooi)